El nombre Ed Nelson puede hacer referencia a:

 Ed Nelson, actor.
 Ed Nelson, exjugador de baloncesto estadounidense.